Blokada – odizolowanie siłami zbrojnymi części lub całości terytorium kraju (koalicji państw) przeciwnika, określonego zgrupowania jego wojsk, bądź innego obiektu (miasta, rejonu, twierdzy, fortu) od kontaktu ze światem zewnętrznym w celu wymuszenia ustępstw lub zmuszenia do kapitulacji. Zależnie od ważności celów i rozmachu rozróżnia się blokadę:
 strategiczną;
 operacyjną;
 taktyczną;
w zależności zaś od charakteru i położenia geograficznego blokowanego obiektu oraz rodzaju sił zbrojnych zaangażowanych w blokadzie rozróżnia się blokadę:
 morską;
 lądową;
 powietrzną;
 powietrzno-morską;
 lądowo-powietrzną;
 lądowo-morską;
 lądowo-powietrzno-morską.

Bibliografia